Søren Christensen (voetballer, +1951) (?-1951), een Deense voetballer
 Søren Christensen (muzikant) (1923-1981), een Deense muzikant
 Søren Christensen (rigsombudsmand) (1940), een Deense ambtenaar en rijksombudsman voor de Faeröer
 Søren Christensen (badmintonner) (1951), een Deense badmintonner
 Søren Christensen (acteur) (1961), een Deense acteur
 Søren Christensen (roeier) (1973), een Deense roeier
 Søren Christensen (hoofdredacteur) (1976-2020), een Deense hoofdredacteur
 Søren Christensen (voetballer, 1986) (1986), een Deense voetballer
 Søren Christensen (filmbewerker), een Deense filmbewerker